Vojislava (serbisch-kyrillisch ) steht für:
 (5397) Vojislava, Asteroid
 Vojislava, weiblicher Vorname, siehe Vojislav (Vorname) #Weibliche Form Vojislava

Siehe auch:
 Vojislav (Begriffsklärung), männliche Form